Quatorze-Décembre ou XIV-Décembre ou 14-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Arts et lettres

Poésie 

Avenue du , poésie de Élise Turcotte, issue du recueil Piano Mélancolique, publié en 2005 chez les Éditions du Noroît.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphie en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Rattachement de la Provence au Royaume de France.
 Le  : Création de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet par un décret de Napoléon III.
 Le  : Berchères-la-Maingot devient Berchères-Saint-Germain à la suite de sa fusion avec Saint-Germain-la-Gâtine.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 14 de Diciembre » ou « Catorce de Diciembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 14 de Diciembre, à Puebla, dans l'État de Puebla.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
14